Гатище (Україна)
 Гатище (Білорусь)